A Taça dos Campeões Europeus 1974–75 foi a vigésima edição da Taça dos Campeões Europeus. O torneio foi conquistado pela segunda vez consecutiva pelo Bayern de Munique em uma final contra o Leeds United, o primeiro time inglês a chegar à final desde o Manchester United, que tinha vencido sete anos antes.

Primeira fase 

|}

¹ Omonia desistiu pela situação política em Chipre.

² Anderlecht venceu no número de gols fora de casa.

Esquema 
{{Torneio 32 equipas ida volta 2|RD1=Primeira Fase|RD2=Segunda Fase|RD3=Quartos-de-final|RD4=Meias-finais|RD5=Final|time-width=130|golsi-width=25|golsv-width=25|RD1-time01= Hvidovre IF|RD1-gols01-1=0|RD1-gols01-2=1|RD1-gols01-agg=1|RD1-time02= Ruch Chorzów|RD1-gols02-1=0|RD1-gols02-2=2|RD1-gols02-agg=2|RD1-time03= Jeunesse Esch|RD1-gols03-1=2|RD1-gols03-2=0|RD1-gols03-agg=2|RD1-time04= Fenerbahçe|RD1-gols04-1=3|RD1-gols04-2=2|RD1-gols04-agg=5|RD1-time05= Hajduk Split|RD1-gols05-1=7|RD1-gols05-2=2|RD1-gols05-agg=9|RD1-time06= Keflavík|RD1-gols06-1=1|RD1-gols06-2=0|RD1-gols06-agg=1|RD1-time07= Saint-Étienne|RD1-gols07-1=2|RD1-gols07-2=1|RD1-gols07-agg=3|RD1-time08= Sporting|RD1-gols08-1=0|RD1-gols08-2=1|RD1-gols08-agg=1|RD1-time09= Bayern Munique|RD1-gols09-1=-|RD1-gols09-2=-|RD1-gols09-agg=-|RD1-time10=Isento|RD1-gols10-1=-|RD1-gols10-2=-|RD1-gols10-agg=-|RD1-time11= 1. FC Magdeburg|RD1-gols11-1=-|RD1-gols11-2=-|RD1-gols11-agg=-|RD1-time12=Isento|RD1-gols12-1=-|RD1-gols12-2=-|RD1-gols12-agg=-|RD1-time13= Cork Celtic|RD1-gols13-1=-|RD1-gols13-2=-|RD1-gols13-agg=(w)|RD1-time14= Omonia Nicosia|RD1-gols14-1=-|RD1-gols14-2=-|RD1-gols14-agg=(o)|RD1-time15= Viking FK|RD1-gols15-1=0|RD1-gols15-2=2|RD1-gols15-agg=2|RD1-time16= Ararat Erevan|RD1-gols16-1=2|RD1-gols16-2=4|RD1-gols16-agg=6|RD1-time17= Levski Sofia|RD1-gols17-1=0|RD1-gols17-2=1|RD1-gols17-agg=1|RD1-time18= Újpesti Dózsa|RD1-gols18-1=3|RD1-gols18-2=4|RD1-gols18-agg=7|RD1-time19= Leeds United|RD1-gols19-1=4|RD1-gols19-2=1|RD1-gols19-agg=5|RD1-time20= FC Zürich|RD1-gols20-1=1|RD1-gols20-2=2|RD1-gols20-agg=3|RD1-time21= Slovan Bratislava|RD1-gols21-1=4|RD1-gols21-2=1|RD1-gols21-agg=5|RD1-time22= Anderlecht  (gf) |RD1-gols22-1=2|RD1-gols22-2=3|RD1-gols22-agg=5|RD1-time23= Celtic Glasgow|RD1-gols23-1=1|RD1-gols23-2=0|RD1-gols23-agg=1|RD1-time24= Olympiakos|RD1-gols24-1=1|RD1-gols24-2=2|RD1-gols24-agg=3|RD1-time25= Feyenoord|RD1-gols25-1=7|RD1-gols25-2=4|RD1-gols25-agg=11|RD1-time26= Coleraine|RD1-gols26-1=0|RD1-gols26-2=1|RD1-gols26-agg=1|RD1-time27= VÖEST Linz|RD1-gols27-1=0|RD1-gols27-2=0|RD1-gols27-agg=0|RD1-time28= FC Barcelona|RD1-gols28-1=0|RD1-gols28-2=5|RD1-gols28-agg=5|RD1-time29= Valletta FC|RD1-gols29-1=1|RD1-gols29-2=1|RD1-gols29-agg=2|RD1-time30= HJK Helsinki|RD1-gols30-1=0|RD1-gols30-2=4|RD1-gols30-agg=4|RD1-time31= Universitatea Craiova|RD1-gols31-1=2|RD1-gols31-2=1|RD1-gols31-agg=3|RD1-time32= Åtvidabergs FF|RD1-gols32-1=1|RD1-gols32-2=3|RD1-gols32-agg=4|RD2-time01= Ruch Chorzów|RD2-gols01-1=2|RD2-gols01-2=2|RD2-gols01-agg=4|RD2-time02= Fenerbahçe|RD2-gols02-1=1|RD2-gols02-2=0|RD2-gols02-agg=1|RD2-time03= Hajduk Split|RD2-gols03-1=4|RD2-gols03-2=1|RD2-gols03-agg=5|RD2-time04= Saint-Étienne  (a.p.) |RD2-gols04-1=1|RD2-gols04-2=5|RD2-gols04-agg=6|RD2-time05= Bayern Munique|RD2-gols05-1=3|RD2-gols05-2=2|RD2-gols05-agg=5|RD2-time06= 1. FC Magdeburg|RD2-gols06-1=2|RD2-gols06-2=1|RD2-gols06-agg=3|RD2-time07= Cork Celtic|RD2-gols07-1=1|RD2-gols07-2=0|RD2-gols07-agg=1|RD2-time08= Ararat Erevan|RD2-gols08-1=2|RD2-gols08-2=5|RD2-gols08-agg=7|RD2-time09= Újpesti Dózsa|RD2-gols09-1=1|RD2-gols09-2=0|RD2-gols09-agg=1|RD2-time10= Leeds United|RD2-gols10-1=2|RD2-gols10-2=3|RD2-gols10-agg=5|RD2-time11= Anderlecht|RD2-gols11-1=5|RD2-gols11-2=0|RD2-gols11-agg=5|RD2-time12= Olympiakos|RD2-gols12-1=1|RD2-gols12-2=3|RD2-gols12-agg=4|RD2-time13= Feyenoord|RD2-gols13-1=0|RD2-gols13-2=0|RD2-gols13-agg=0|RD2-time14= FC Barcelona|RD2-gols14-1=0|RD2-gols14-2=3|RD2-gols14-agg=3|RD2-time15= HJK Helsinki|RD2-gols15-1=0|RD2-gols15-2=0|RD2-gols15-agg=0|RD2-time16= Åtvidabergs FF|RD2-gols16-1=3|RD2-gols16-2=1|RD2-gols16-agg=4|RD3-time01= Ruch Chorzów|RD3-gols01-1=3|RD3-gols01-2=0|RD3-gols01-agg=3|RD3-time02= Saint-Étienne|RD3-gols02-1=2|RD3-gols02-2=2|RD3-gols02-agg=4|RD3-time03= Bayern Munique|RD3-gols03-1=2|RD3-gols03-2=0|RD3-gols03-agg=2|RD3-time04= Ararat Erevan|RD3-gols04-1=0|RD3-gols04-2=1|RD3-gols04-agg=1|RD3-time05= Leeds United|RD3-gols05-1=3|RD3-gols05-2=1|RD3-gols05-agg=4|RD3-time06= Anderlecht|RD3-gols06-1=0|RD3-gols06-2=0|RD3-gols06-agg=0|RD3-time07= FC Barcelona|RD3-gols07-1=2|RD3-gols07-2=3|RD3-gols07-agg=5|RD3-time08= Åtvidabergs FF|RD3-gols08-1=0|RD3-gols08-2=0|RD3-gols08-agg=0|RD4-time01= Saint-Étienne|RD4-gols01-1=0|RD4-gols01-2=0|RD4-gols01-agg=0|RD4-time02= Bayern Munique|RD4-gols02-1=0|RD4-gols02-2=2|RD4-gols02-agg=2|RD4-time03= Leeds United|RD4-gols03-1=2|RD4-gols03-2=1|RD4-gols03-agg=3|RD4-time04= FC Barcelona|RD4-gols04-1=1|RD4-gols04-2=1|RD4-gols04-agg=2|RD5-time01= Bayern Munique|RD5-gols01=2|RD5-time02= Leeds United|RD5-gols02=0'}}

 Segunda fase 

|}

 Quartas de final 

|}

 Jogos de Ida 

 Jogos de Volta Saint-Étienne ganhou por 4-3 no agregado.O Bayern de Munique ganhou por 2-1 no total.Leeds ganhou por 4-0 no total.O Barcelona ganhou por 5-0 no total.''

Semifinal 

|}

Jogos de Ida

Jogos de Volta

Final

Ligações externas 
 

1974–75
1974 no futebol
1975 no futebol